Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1964 года прошёл 18—19 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 31 конькобежец из 11 стран. Чемпионом Европы стал представитель СССР Антс Антсон, призёрами — представитель СССР Юрий Юмашев и норвежец Пер Ивар Мо.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Ссылки 

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1964 года
Спорт в Норвегии в 1964 году
Международные спортивные соревнования в Осло
1964 год в конькобежном спорте
Чемпионаты Европы в 1964 году
Чемпионаты Европы в Норвегии